Teschl:
 Leopold Teschl (1911, Weinberg  1989), østrigsk-dansk arkitekt
 Michael (Christian) Teschl (* 1971, Aarhus), dansk sanger og forfatter